Шпрінг — село у повіті Алба в Румунії.
 Шпрінг (комуна) — комуна у повіті Алба в Румунії.

 Антон Фрідріг Шпрінг — бельгійський лікар і ботанік.

Див. також 
 Спрінг
 Шпринг — морський трос.